Burić Selo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Krnjak, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 40 stanovnika te 20 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji